Абехонес има више значења:
 Општина Абехонес (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Абехонес (Абехонес, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику